Даниэл ди Оливейра (, род. 20 июня 1931) — португальский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Португалии 1953 года.

В составе сборной Португалии участник шахматной олимпиады 1960 г. В этом соревновании выступал на 4-й доске. Сыграл 17 партий, из которых 7 выиграл (в том числе у Й. Локвенца), 6 завершил вничью (в том числе с В. Л. Корчным) и 4 проиграл.

Ссылки 
 Партии Д. ди Оливейры  в базе Chessgames
 Личная карточка Д. ди Оливейры  на сайте 365Chess

Шахматисты Португалии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад